Ролингвуд има више значења:
 Ролингвуд (Калифорнија)
 Ролингвуд (Тексас)